fait notamment référence à :

 Shirayuki, un cheval que montait l'empereur du Japon Hirohito au début de l'ère Shōwa.
 Shirayuki, trois destroyers en service dans la Marine impériale japonaise ou dans la force maritime d'autodéfense japonaise.
 Shirayuki, un train express au Japon.
 Shirayuki aux cheveux rouges, un shōjo manga écrit et illustré par Sorata Akizuki.
 Shirayuki-sensei to kodomo-tachi, un film japonais en noir et blanc sorti en 1950.
 Berry Shirayuki, un personnage de fiction du manga Tokyo Mew Mew à la Mode.